Mario Sabato puede hacer referencia a los siguientes hombres:

 Mario Sabato (n.1945), cineasta argentino.
 Mario Sabato (n.1978), relator y periodista argentino.